Айккендорф:

 Айккендорф — посёлок в Германии, в земле Саксония-Анхальт
 Айккендорф — бывшая коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт